Steckley ist der Familienname folgender Personen:
 Dawn Steckley (* ?), kanadische Eiskunstläuferin
 Robert Steckley (* 1980), kanadischer Tennisspieler